INS est un sigle qui peut faire référence à :
 Institut national des sports, une entité qui est devenu l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
 , un organisme chargé des statistiques nationales dans différents pays ;
 identifiant national de santé, en France, un identifiant nécessaire à la mise en place du dossier médical personnel ;
 Inertial Navigation System, un système de guidage ;
 In Nomine Satanis, un jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent des démons ;
  (en français, Système international de numérotation), une numérotation internationale des additifs alimentaires ;
 Immigration and Naturalization Service, l'agence américaine de l'immigration.
 Le préfixe de navire INS peut signifier :
 , préfixe des navires de la Marine indienne ;
 , préfixe des navires de la Marine israélienne.

Ins peut faire référence à :
 Ins, un village suisse située dans le district d'Erlach dans le canton de Berne ;
 Ins, la touche d'insertion des claviers d'ordinateur.